Kućibreg je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buja, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 27 stanovnika te 15 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 19 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji